Montagne hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Montagne (Gironda), comuna francesa situada en Gironda.
 Montagne (Isère), comuna francesa situada en Isère.
 Montagne (Italia), localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio.

Marcas 

 Montagne (marca), marca argentina de productos de senderismo y camping.